Укргеодезкартогра́фія (Державна служба геодезії, картографії та кадастру) — урядовий орган державного управління, який діє у складі Держкомзему й підпорядковується йому.

Основними завданнями Укргеодезкартографії є:
 участь у реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності;
 створення національної геодезичної системи відліку, пов'язаної з європейськими та світовими системами координат, і національної інфраструктури геопросторових даних, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;
 координація топографо-геодезичної та картографічної діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері;
 координація діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Посилання 
 Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру. 
 Ліквідовується Державна служба геодезії, картографії та кадастру. 

Державні служби України